Station Melle (België), een station in België
 Station Melle (Duitsland), een station in Duitsland